Arto Paasilinna (1942–2018) – fiński dziennikarz i pisarz
 Reino Paasilinna (1939–2022) – fiński dziennikarz i polityk